Je reviens de l'enfer est le titre de plusieurs films :
 L'Enfer des hommes ou Je reviens de l'enfer en Belgique, film de Jesse Hibbs, sorti en 1955
 Je reviens de l'enfer, film de Mervyn LeRoy sorti en 1956

C'est aussi le titre d'un recueil de poésies écrit en déportation à Buchenwald par Léon Leloir, paru en 1945.